

Musica 
 Rapture – gruppo musicale finlandese
 Rapture – album di Johnny Mathis del 1962
 Rapture – singolo dei Blondie del 1980, estratto dall'album Autoamerican
 Rapture – album di Anita Baker del 1986
 Rapture – album di Bradley Joseph del 1997
 Rapture – album degli Impaled Nazarene del 1998
 Rapture – album dei Dragonlord del 2001
 Rapture – singolo degli iiO del 2002
 Rapture – singolo degli Hurt del 2006
 Rapture – DVD degli Arena del 2013
 Rapture – EP di Koffee del 2019
 Rapture – singolo di Koffee del 2019

Televisione 
 Rapture, programma televisivo musicale in onda su All Music
 Gli ultimi cinque (Rapture), episodio della terza stagione di Battlestar Galactica
 Estasi (Rapture) – episodio della quinta stagione di Star Trek: Deep Space Nine
 Rapture – miniserie televisiva statunitense del 2018

Letteratura 
 Rapture, libro di Lauren Kate
 Rapture, libro di John Shirley

Altro 
 Rapture – città immaginaria sottomarina nella quale sono ambientati i titoli videoludici BioShock e BioShock 2

Pagine correlate 
 The Rapture